Dolischnje (ukrainisch ; russische Entsprechung /Dolischneje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Morschyn, siehe Dolischnje (Stryj, Morschyn)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Nowyj Rosdil, siehe Dolischnje (Stryj, Nowyj Rosdil)